De Pernas pro Ar pode se referir a:

 De Pernas pro Ar (1958), filme brasileiro com Ankito e Grande Otelo
 De Pernas pro Ar (2010), filme brasileiro com Ingrid Guimarães
 De Pernas pro Ar 2, filme brasileiro com Ingrid Guimarães
 De Pernas pro Ar 3, filme brasileiro com Ingrid Guimarães
 Bottoms Up, filme (2005) com Paris Hilton, traduzido no Brasil como De Pernas pro Ar

Ver também
 

Desambiguações de cinema